I34 ou I-34 peut faire référence à :
 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-34, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres